Il doppio del torneo di tennis US Indoors 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrici Kerry Reid e Wendy Turnbull che hanno battuto in finale Lesley Hunt e Ilana Kloss 6-3, 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 

US Indoors 1978